Phyllodactylus (Листопалий гекон) — рід геконоподібних ящірок родини Phyllodactylidae. Представники цього роду мешкають в Мексиці, Центральній і Південній Америці, а також на крайньому півдні США.

Види 
Рід Phyllodactylus нараховує 65 видів:

Phyllodactylus andysabini Arteaga, Bustamante, Vieira, Tapia & Guayasamin, 2019 
Phyllodactylus angustidigitus Dixon & Huey, 1970
Phyllodactylus apricus Dixon, 1966
Phyllodactylus barringtonensis Van Denburgh, 1912
Phyllodactylus baurii Garman, 1892
Phyllodactylus benedettii Ramírez-Reyes & Flores-Villela, 2018
Phyllodactylus bordai Taylor, 1942
Phyllodactylus bugastrolepis Dixon, 1966
Phyllodactylus cleofasensis Ramírez-Reyes, Barraza-Soltero, Nolasco-Luna, Flores-Villela & Escobedo-Galván, 2021
Phyllodactylus clinatus Dixon & Huey, 1970
Phyllodactylus coronatus Dixon, 1966
Phyllodactylus darwini Taylor, 1942
Phyllodactylus davisi Dixon, 1964
Phyllodactylus delcampoi Mosauer, 1936
Phyllodactylus delsolari Venegas, Townsend, Koch & Böhme, 2008
Phyllodactylus dixoni Rivero-Blanco & Lancini, 1968
Phyllodactylus duellmani Dixon, 1960
Phyllodactylus duncanensis Van Denburgh, 1912
Phyllodactylus galapagensis W. Peters, 1869
Phyllodactylus gerrhopygus (Wiegmann, 1834)
Phyllodactylus gilberti Heller, 1903
Phyllodactylus gorii Lanza, 1973
Phyllodactylus hispaniolae Schwartz, 1979
Phyllodactylus homolepidurus H.M. Smith, 1935
Phyllodactylus inaequalis Cope, 1876
Phyllodactylus insularis Dixon, 1960
Phyllodactylus interandinus Dixon & Huey, 1970
Phyllodactylus johnwrighti Dixon & Huey, 1970
Phyllodactylus julieni Cope, 1885
Phyllodactylus kofordi Dixon & Huey, 1970
Phyllodactylus kropotkini Ramírez-Reyes & Flores-Villela, 2018
Phyllodactylus lanei H.M. Smith, 1935
Phyllodactylus leei Cope, 1889
Phyllodactylus leoni Torres-Carvajal, Carvajal-Campos, Barnes, Nicholls & Pozo-Andrade, 2013
Phyllodactylus lepidopygus (Tschudi, 1845)
Phyllodactylus magister Noble, 1924
Phyllodactylus magnus Taylor, 1942
Phyllodactylus maresi Lanza, 1973
Phyllodactylus martini Lidth de Jeude, 1887
Phyllodactylus microphyllus Cope, 1876
Phyllodactylus muralis Taylor, 1940
Phyllodactylus nocticolus Dixon, 1964
Phyllodactylus nolascoensis Dixon, 1964
Phyllodactylus pachamama Koch, Flecks, Venegas, Bialke, Valverde & Rödder, 2016
Phyllodactylus palmeus Dixon, 1968
Phyllodactylus papenfussi Murphy, Blair & Méndez-de la Cruz, 2009
Phyllodactylus paralepis McCranie & Hedges, 2013
Phyllodactylus partidus Dixon, 1966
Phyllodactylus paucituberculatus Dixon, 1960
Phyllodactylus pulcher Gray, 1830
Phyllodactylus pumilus Dixon & Huey, 1970
Phyllodactylus reissii W. Peters, 1862
Phyllodactylus rutteni Hummelinck, 1940
Phyllodactylus santacruzensis Dixon, 1966
Phyllodactylus saxatilis Dixon, 1964 
Phyllodactylus sentosus Dixon & Huey, 1970
Phyllodactylus simpsoni Arteaga, Bustamante, Vieira, Tapia & Guayasamin, 2019
Phyllodactylus sommeri Schwartz, 1979
Phyllodactylus thompsoni Venegas, Townsend, Koch & Böhme, 2008
Phyllodactylus transversalis Huey, 1975
Phyllodactylus tuberculosus Wiegmann, 1834
Phyllodactylus unctus (Cope, 1864)
Phyllodactylus ventralis O'Shaughnessy, 1875
Phyllodactylus wirshingi Kerster & H.M. Smith, 1955
Phyllodactylus xanti Cope, 1863

Етимологія 
Наукова назва роду Phyllodactylus походить від сполучення слів  — лист і  — палець.

Примітки 

Phyllodactylidae
Роди плазунів